Sabath ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph J. Sabath (1866–1952), US-amerikanischer Politiker
 Gustav Sabath (1863–1952), deutscher Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker
 Hermann Sabath (1888–1968), deutscher Staatsbeamter und Diplomat
 Ilsa-Maria Sabath (1926–2020), deutsche Sportpädagogin, Hochschullehrerin, Sportfunktionärin
 Johann Sabath (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Sabath (1937–2011), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Sabat
 Sabbat (Begriffsklärung)